Brabec est un patronyme ou nom de famille.

En France, le patronyme Brabec est attesté depuis la période 1916-1940 .

 Erich Brabec est un footballeur retraité tchèque, né le  à České Budějovice en Tchécoslovaquie.
 Jaroslav Brabec (né le  à Litoměřice) et mort le , est un athlète tchèque, spécialiste du lancer du poids.
 Maximilien Brabec, né en , est un expert français en marketing stratégique.

Références 
 .